В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Моррис ():
 округ '''Моррис''' — штат Канзас
 округ '''Моррис''' — штат Нью-Джерси
 округ '''Моррис''' — штат Техас